Jan Ceulemans, Belgisch voetbaltrainer en voormalig voetballer
Leontien Ceulemans, Nederlands televisiepresentatrice
Raymond Ceulemans, Belgisch carambolebiljarter
Rik Ceulemans, Belgisch voormalig langeafstandsloper

Zie ook
Keulemans